NGH steht als Abkürzung für:
 National Guild of Hypnotists, Hypnotiseur-Berufsverband 
 Naturhistorische Gesellschaft Hannover
 Numismatische Gesellschaft zu Hannover

Abkürzung